Zdobywcy – film z 1932 roku
 Zdobywcy – film z 1942 roku